Bluth ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bluth, britischer Politikwissenschaftler
 Don Bluth (* 1937), US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Gustav Bluth (1828–1901), deutscher Baurat und Provinzialkonservator
 Hermann Bluth, deutscher Architekt und Baubeamter
 Hugo Gotthard Bluth, ursprünglicher Name von Hugo Gotthard Bloth (1898–1986), deutscher evangelischer Theologe, Religionspädagoge und Historiker
 Karl Theodor Bluth (1892–1964), deutscher Psychiater und Schriftsteller
 Larry Bluth (1940/41–2020), US-amerikanischer Jazzpianist
 Manfred Bluth (1926–2002), deutscher Maler
 Sebastian Bluth (* 1969), deutscher Sänger (Bariton), Kirchenmusiker und Lyriker
 Toby Bluth (1940–2013), US-amerikanischer Animator

Siehe auch:
 Blut (Begriffsklärung)